La nazionale di pallavolo maschile del Nepal è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Nepal ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Nepal.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Nepal